Натуральне число 1254
 1254 рік до нашої ери
 1254 рік нашої ери